Флаг муниципального образования Ирклие́вское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 14 октября 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4491.

Описание 
«Малиновое полотнище, с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края зелёную полосу в 1/3 ширины полотнища, с изображением двух звёзд, между которыми — крест, а в основной, малиновой части полотнища — изображение святого Георгия Победоносца верхом, поражающего змея; все детали, кроме змея — белые, змей — чёрный».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Серебряные (белые) восьмиконечные звёзды символизируют божественную гармонию, восстановление и возрождение, правильную веру.

Крест с расширенными концами является символом запорожского (черноморского) казачества, символом христианства.

Святой Георгий Победоносец является покровителем ирклиевцев. Его изображение символизирует мужество, отвагу и воинскую доблесть. Серебряный (белый) цвет всадника змееборца и чёрный цвет змея аллегорически указывают на вечную борьбу добра со злом. Белый цвет (серебро) — символ простоты, ясности, мудрости и мира.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение.

Малиновый цвет — это цвет черноморских (запорожских) казаков — основателей поселения. Также этот цвет символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Примечания 

Флаги с изображением Георгия Победоносца
Флаги с изображением восьмиконечных звёзд